«Мра́чное воскресе́нье» (, ) — песня венгерского композитора Ре́жё Шереша (1933), ставшая международным хитом в исполнении различных исполнителей.

История 
В истории песни сложно отличить достоверные факты от городской легенды. Считается, что Шереш, пианист одного из будапештских ресторанов, сам сочинил музыку и первоначальный текст, в котором говорилось об обречённости мира в целом; затем журналистом  был написан новый текст, носивший более камерный характер и говорящий о намерении отвергнутого влюблённого совершить самоубийство, чтобы после смерти встретиться со своей умершей возлюбленной. Утверждается, что в 1936 году по Венгрии прокатилась волна самоубийств, связанных с этой песней. Считается, что международная популярность песни связана с этой её репутацией и что она начала распространяться по миру именно как «Венгерская песня самоубийц» (). Однако это, по-видимому, не соответствует действительности, поскольку первые три кавер-версии песни датируются 1935 г.: в Великобритании её записал Поль Робсон, во Франции певица Дамия, в Румынии Пётр Лещенко («Мрачный воскресный день»).

Исполнители 
Первым исполнителем песни считается венгерский певец Пал Калмар, исполнивший её в 1935 году. Первые две кавер-версии песни датируются 1935 годом: в Великобритании её записал Поль Робсон, во Франции — певица Дамия.

Неполный список дальнейших исполнителей песни включает:

 Пётр Лещенко (1937)
 Билли Холидей (1941)
 Сара Вон (1961)
 Рэй Чарльз (1968)
 Карел Готт (1972)
 Лидия Ланч (1979)
 Элвис Костелло (1981)
 Серж Гензбур (1988)
 Диаманда Галас (1992)
 Шинейд О’Коннор (1992)
 Сара Маклахлан (1995)
 Бьорк (1998, с альбома )
 Сара Брайтман (2000)
 Кронос-квартет (2000)
 Хитер Нова (2001)
 Ива Биттова (2001)
  (2001)
 Владо Креслин (2004)
 Аарон Фанк (2005)
  (2009)
  (2010)
 Diamant (2013)
 Ataraxia (2014)
 Айвёр Полсдоттир (2014)
 Emilie Autumn (2009)
 Анджелина Джордан (2014)
 Северия Янушаускайте (2019)

В культуре 
В 1999 году немецкий режиссёр  снял фильм , сюжет которого построен на реконструкции истории создания песни Шереша.

Шведская рок-группа «Gloomy Sunday» названа по этой песне.

В книге Маркуса Зусака «Книжный вор» один из главных героев Ганс Хуберманн перед отправкой на фронт играет эту композицию в местном ресторане на аккордеоне и получает овации. События происходили во время Второй мировой войны.

Примечания

Ссылки 
 Венгерский фан-сайт
 Американский фан-сайт (тексты различных версий песни)
 Gloomy Sunday в исполнении Джонни Хаузера и оркестра Пола Уайтмена (1936)
 Новейшая версия Gloomy sunday в исполнении группы Diamant, специально к Хеллоуину 2013

Песни 1933 года
Песни Венгрии
Песни Билли Холидей